La Princesa Amelia de Nassau-Weilburg (Amelia Charlotte Wilhelmina Louise; 7 de agosto de 1776, Kirchheimbolanden - 19 de febrero de 1841, Castillo de Schaumburg, cercanías de Limburg an der Lahn) fue una Princesa de Nassau por nacimiento y por matrimonio Duquesa de Anhalt-Bernburg.

Ella era una hija del Príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y su esposa, la Princesa Carolina de Orange-Nassau.

Matrimonio e hijos 
El 29 de octubre de 1793 contrajo matrimonio en Weilburg con Víctor II, príncipe de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (2 de noviembre de 1767 - 22 de abril de 1812). Tuvieron cuatro hijas:
 Princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1797-1817), desposó al archiduque José Antonio de Austria, Palatino de Hungría.
 Princesa Adelaida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1800-1820)
 Princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1802-1858), desposó al príncipe Jorge II de Waldeck y Pyrmont y se convirtió en abuela de la reina Emma de los Países Bajos, quien fue nombrada en su honor.
 Princesa Ida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1804-1828)

Después de la muerte de Víctor, contrajo matrimonio de nuevo el 15 de febrero de 1813 con el barón Federico de Stein-Liebenstein-Barchfeld (14 de febrero de 1777 - 4 de diciembre de 1849).

Ancestros

Enlaces externos 

Princesas de Nassau-Weilburg
Princesas de Anhalt por matrimonio
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Princesas de Alemania del siglo XIX